Jméno a příjmení Josef Slabý nosí více lidí:

 Josef Slabý (kněz) (1869–1930) –  český římskokatolický kněz, teolog a profesor
 Josef Slabý (generál) (1912–2003) – český voják